Ali Rabo – calciatore burkinabé
 Álvarez Rabo – fumettista spagnolo
 Hosny Abd Rabo – ex calciatore egiziano
 Pita Rabo – calciatore figiano